Dümler ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Dümler (1940–1999), deutsche Filmschauspielerin, siehe Helga Martin 
 Wolfgang Jacob Dümler (1610–1676), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Autor

Siehe auch:
 Dümlerhütte
 Dümmler
 Thümler